Gauby ist der Name folgender Personen:

 Albert Gauby (1836–1915), österreichischer Pädagoge 
 Anton Gauby (1858–1935), österreichischer Komponist 
 August Gauby (1844–1929), österreichischer Sänger 
 Franz Gauby (1846–1906), österreichischer Komponist 
 Hans Gauby (1889–1976), österreichischer Pädagoge 
 Jakob Gauby (1801–1874), österreichischer Organist 
 Josef Gauby (1851–1932), österreichischer Komponist 
 Karl Gauby (1838–1907), österreichischer Organist 
 Ludwig Gauby (1842–1883), österreichischer Sänger 
 Olga Gauby (1879–1944), österreichische Theaterschauspielerin 

Siehe auch
 Gaudy